Ерсаин (Ерсайын) Кандержанулы Тапенов (; 16 октября 1945, , Казахская ССР, СССР — 29 июля 2020, Нур-Султан, Казахстан) — советский и казахский , , . Заслуженный деятель Казахстана (1995), лауреат Государственной премии Казахской ССР в области литературы и искусства (1982).

Биография 
Родился 16 октября 1945 года в Семипалатинске.

В 1968 году окончил режиссерский факультет Московского государственного института театрального искусства (ГИТИС). (педагоги Н. П. Охлопков, А. В. Эфрос, В. Ф. Дудин).

В 1974—1976 годах проходил стажировку под руководством В. Н. Плучека в Театре Сатиры (Москва).

С 1968 по 1974 год — режиссёр Семипалатинского областного драматического театра;

С 1976 по 1979 год — главный режиссёр Тургайского областного музыкально-драматического театра;

С 1979 по 1990 год — главный режиссёр Карагандинского областного драматического театра;

С 1990 года — главный режиссёр Павлодарского областного музыкально-драматического театра;

С 2011 года — преподаватель театрального факультета Казахского национального университета искусств, почётный профессор Университета;

Избранные постановки 

Из казахской и мировой классики и современной драматургии:
 М. Ауэзов «Айман—Шолпан»;
 М. Ауэзов ;
 Б. Майлин «Шуга»;
 Г. Мусрепов «Козы Корпеш-Баян сулу»;
 Г. Мусрепов «Акан серэ — Актокты»;
 Г. Мусрепов, Е. Г. Брусиловский «Кыз Жибек»;
 Г. Мусрепов ;
 Калтай Мухамеджанов «Волчонок под шапкой»;
 Исабеков, Дулат «Старшая сестра»;
 Исабеков, Дулат «Наследники»;
 О. Сулейменов, Б. Мукай 
 Шаханов, Мухтар «Отрарский дастан»;
 Айтматов, Чингиз «Материнское поле»;
 Ахтанов, Тахави «Печаль любви»;
 Цагарели, Авксентий «Ханума»;
 Н. В. Гоголь «Женитьба»;
 А. П. Чехов «Чайка»;
 Еврипид «Медея»;
 Шекспир, Уильям «Укрощение строптивой»;
 Шекспир, Уильям «Король Лир»;

Ориентация на поэзию, пластическое и целостное сценическое впечатляющее решение-характерная черта его режиссуры.

Награды и премии 
 1982 — Государственная премия Казахской ССР в области литература и искусства за постановку спектакля «Равноденствие» С. Жунусова.
 1995 — почётное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» (Заслуженный деятель Казахстана) — за выдающиеся заслуги в развитии и развитии отечественного театрального искусства.;
 1998 — Медаль «Астана»;
 2003 — Государственная стипендия Республики Казахстан в области культуры и искусства;
 2005 (12 декабря) — Медаль «Ерен Еңбегі үшін» (За трудовое отличие) — за значительный вклад в театральное искусство и в связи с 60-летием со дня рождения.;
 2008 — Медаль «10 лет Астане»;
 2011 — Медаль А. П. Чехова за постановку спектакля «Чайка» и верность театру. (Россия);
 2015 — Почётная грамота Министерства культуры и спорта Республики Казахстан;
 2015 — Медаль «550-летие Казахского ханства»;

Примечания

Ссылки 

Деятели культуры Казахстана
Выпускники режиссёрского факультета ГИТИСа
Преподаватели Казахского национального университета искусств